Okręty US Navy o nazwie USS "Hercules", pochodzącej od Heraklesa:
 Pierwszy "Hercules" był monitorem o napędzie parowym, który nosił wcześniej nazwę "Quinsigamond". Nosił nazwę "Hercules" od 15 czerwca do 10 sierpnia 1869, a następnie przemianowany na "Oregon".
 Drugi "Hercules" (YT-13) był holownikiem, który został zakupiony przez US Navy w kwietniu 1889 do wojny hiszpańsko-amerykańskiej. Sprzedany w 1937.
 Trzeci "Hercules" (YE-30) był barkowcem (ang. lighter ), który został zakupiony przez US Navy w 1918. Sprzedany w 1923.
 Czwarty "Hercules" (AK-41) był okrętem transportowym typu Hercules, który został zakupiony przez US Navy w 1941. Przekazany Maritime Commission w lipcu 1946. 
 Piąty "Hercules" (PHM-2) był wodolotem typu Pegasus. Był w służbie w latach 1982-1996.

Hercules